Williamsville est le nom de plusieurs localités :
 Williamsville en Côte d'Ivoire
 Williamsville à Trinité-et-Tobago
 Williamsville en Irlande
 États-Unis
 Williamsville (Illinois)
 Williamsville (Missouri)
 Williamsville (New York)